Dunkirk (francouzsky Dunkerque) může být:

Sídla
 Dunkerk (francouzsky Dunkerque, anglicky Dunkirk) – město ve Francii
 Dunkirk (Kent) – vesnice ve Spojeném království v hrabství Kent
 Dunkirk (Indiana) – město v Indianě v USA
 Dunkirk (Indiana, Cass County) – osada v Indianě v USA
 Dunkirk (Maryland) – vesnice v Marylandu v USA
 Dunkirk (New York) – město v New Yorku v USA
 Dunkirk (městečko, New York) – městečko v New Yorku v USA
 Dunkirk (Ohio) – vesnice v Ohiu v USA
 Dunkirk (Wisconsin) – městečko ve Wisconsinu v USA
 Dunkirk (osada, Wisconsin) – osada ve Wisconsinu v USA

Film
 Dunkirk (film, 1958) – britský film režiséra Leslieho Normana z roku 1958
 Dunkerk (film) (v originále Dunkirk) – nizozemsko-britsko-francouzsko-americký film režiséra Christophera Nolana z roku 2017

Loďstvo
 Třída Dunkerque – třída francouzských bitevních lodí
 Dunkerque (1932) – francouzská bitevní loď třídy Dunkerque

Externí odkazy